Над:

 Топоним
 Над — деревня в Ирландии, в графстве Корк (провинция Манстер).
 Над — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Над — село в Таджикистане, в районе Сангвор

 Фамилия
 Над, Микаэль (род. 1999) — французский футболист.